Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Jimmy Arias 4-6 6-3 6-4 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Pat Cash (primo turno)

 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Scott Davis (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1985